Future Nostalgia kan verwijzen naar:

Muziek

Albums en singles
 Future Nostalgia (Anti Atlas) - Het debuutalbum van de Britse groep Anti Atlas
 Future Nostalgia (Dua Lipa) - Het tweede studioalbum van de Britse zangeres Dua Lipa
 Future Nostalgia - Een nummer van Dua Lipa

Tournee
 Future Nostalgia Tour - Tournee van de Britse zangeres Dua Lipa